Az alábbi táblázatok az újkori olimpiai játékok öttusa olimpiai bajnokait ismertetik. Férfi csapatversenyeket 1952-től 1992-ig rendeztek, női egyéni versenyeket pedig 2000 óta rendeznek.

Férfiak

Nők

Források
Kahlich Endre – Gy. Papp László – Subert Zoltán: Olimpiai játékok 1896-1976. Sport kiadó, Budapest, 1977.
Kahlich Endre – Gy. Papp László – Subert Zoltán: Olimpiai játékok 1980. Sport kiadó, Budapest, 1981.
Kozák Péter, Rochy Zoltán szerk.: Olimpiai almanach. Tarsoly kiadó, Budapest, 2000.
Peter Matthew, Ian Morrison, Radó Péter szerk.: Guinness sport-enciklopédia. Solaris Kft., 1991.
Walter Umminger: A sport krónikája. Officina Nova, Budapest, 1992.

Öttusa
Bajnok